Verhuurder, de eigenaar van een goed dat verhuurd wordt
 Huisbaas of verhuurder, de eigenaar van een onroerend goed dat verhuurd wordt